Horizont, egy koordináta-rendszer alapsíkja, illetve egy olyan vonal, amelyen az ég és a föld összeérni látszik
 Horizont, a geológiában olyan övek vagy zónák összetétele, amelyek akár petrográfiai, akár paleontológiai sajátságok tekintetében egymással megegyeznek.
 Horizont, Romániában kiadott magyar nyelvű világirodalmi könyvsorozat, (1965–től, Kriterion Könyvkiadó)
 Horizont, megszűnt képes havilap a volt Csehszlovákiában 
 Horizont, egykori mozi Budapesten, az Erzsébet körúton
 Horizont, a Magyar Televízió egykori külpolitikai műsora